Die Communauté de communes du Savès ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Gers in der Region Okzitanien. Sie wurde am 31. Dezember 2002 gegründet und umfasst 32 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Lombez. Der Name bezieht sich auf die Landschaft Savès.

Achtung! Nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen ehemaligen Gemeindeverband im Département Haute-Garonne: Communauté de communes du Savès (Haute-Garonne).

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Saves
Gegründet 2002